

Onomastica
 Zanini – cognome italiano

Persone
Adelino Zanini – filosofo italiano
Alfeo Zanini – partigiano e politico italiano
Andrea Zanini – cantante italiano
Antonio Zanini – pilota automobilistico spagnolo
Emanuele Zanini – allenatore di pallavolo italiano
Gigiotti Zanini, propr. Luigi Gigiotti Zanini – architetto e pittore italiano
Ligio Zanini – poeta e scrittore italiano
Lino Zanini – arcivescovo cattolico e nunzio apostolico italiano
Lodovico Zanini – scrittore italiano
Manlio Zanini – calciatore e allenatore di calcio italiano
Marta Zanini – ex calciatrice italiana
Maurizio Zanini – direttore d'orchestra e pianista italiano
Nicola Zanini – calciatore e allenatore di calcio italiano
Nicoletta Zanini – soprano italiano
Paolo Zanini – politico italiano
Pietro Zanini – architetto italiano
Simona Zanini – cantante con cittadinanza statunitense e italiana
Stefano Zanini – ciclista su strada e dirigente sportivo italiano
Teodoro Zanini – calciatore italiano

Pagine correlate
Zanin